

Persone 
 Egil Søby – ex canoista norvegese
 Frode Søby – maestro di scacchi danese
 Nina Søby – ex ciclista professionista norvegese
 Sisse Marie Holzmann Søby – cantante, modella e conduttrice televisiva danese
 Tove Søby – ex canoista danese